Brickner ist der Familienname folgender Personen:

 Balfour Brickner (1926–2005), US-amerikanischer Rabbiner
 George H. Brickner (1834–1904), US-amerikanischer Politiker
 Irene Brickner (* 1960), österreichische Journalistin und Autorin
 Philip W. Brickner (1928–2014), US-amerikanischer Mediziner und Sachbuchautor 
 Richard Brickner (1933–2006), US-amerikanischer Schriftsteller
 Szabolcs Brickner (geboren 1980), ungarischer Opernsänger (Tenor)

en:Brickner